Nipkow ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Nipkow (* 1954), Schweizer Sportschütze
 Fritz Nipkow  (1886–1963), Schweizer Apotheker und Limnologe
 Gustav Nipkow (1914–1942), Schweizer Apotheker, Feldhandballer, Läufer und Militärpilot
 Karl Ernst Nipkow (1928–2014), deutscher Erziehungswissenschaftler und evangelischer Theologe
 Hedwig Nipkow (1881–1967), Schweizer Apothekerin, erste Doktorin der ETH Zürich
 Paul Nipkow (1860–1940), deutscher Ingenieur und Namensgeber des Fernsehsenders Paul Nipkow